Ayna steht für:

 Ayna (Albacete), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Albacete
 Ayna (Gattung), eine Gattung der Vielfraßschnecken
 Distrikt Ayna, Distrikt in der Provinz La Mar in der Region Ayacucho, Peru
 Ayna (Band), türkische Rockband

Ayna ist der Familienname folgender Personen:

 Emine Ayna (* 1968), türkische Politikerin